Ymir oder Ýmir steht für: 

 eine Gestalt der nordischen Mythologie, siehe Ymir
 einen Saturn-Mond, siehe Ymir (Mond)
 einen Gipfel des Tindfjallajökull in Island, siehe Ýmir (Berg)